Il singolare del torneo di tennis San Luis Potosí Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dick Norman che ha battuto in finale Paul-Henri Mathieu 2-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Flávio Saretta (semifinali)
 Ota Fukárek (semifinali)
 Ivo Heuberger (primo turno)
 Hugo Armando (quarti di finale)

 Dick Norman (Campione)
 Alexandre Simoni (secondo turno)
 Edgardo Massa (quarti di finale)
 Paul-Henri Mathieu (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Luis Potosí Challenger 2002